Visscher bzw. De Visscher ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Roemers Visscher (1583–1651), niederländische Gelehrte, Humanistin und Künstlerin
 Anton De Visscher (1896–1981), deutscher Kommunalpolitiker
 Charles De Visscher (1884–1973), belgischer Jurist und Experte im Bereich des Völkerrechts
 Claes Janszoon Visscher (1587–1652), niederländischer Kartograph und Verleger
 Cornelis Visscher (1629–1658), niederländischer Kupferstecher
 Ed Visscher (1932 oder 1933–1999), US-amerikanischer Basketballtrainer
 Fernand De Visscher (1885–1964), belgischer Rechtshistoriker
 Hugo Visscher (1864–1947), niederländischer Kirchenhistoriker, reformierter Theologe und Politiker
 Lodewijk Gerard Visscher (1797–1859), niederländischer Literaturwissenschaftler und Historiker
 Maria Tesselschade Visscher (1594–1649), niederländische Dichterin und Kupferstecherin
 Nico Visscher (* 1933), niederländischer Karikaturist
 Nicolaes Visscher I. (1618–1679), niederländischer Kartograph und Verleger
 Nicolaes Visscher II. (1649–1702), niederländischer Kartograph und Verleger
 Paul De Visscher (1916–1996), belgischer Jurist
 Roemer Visscher (1547–1620), holländischer Dichter
 Stéphanie Visscher (* 2000), niederländische Tennisspielerin

Siehe auch:
 Vischer
 Fischer
 Fisher